Петар Никола Мартинович (11 июля 1897, Подгорица, Княжество Черногория — 26 января 1984, Белград, Югославия) — югославский биолог.

Биография 
Родился 11 июля 1897 года в Подгорице. В 1922 году поступил в университет в Сиракузах, который он окончил в 1927 году. С 1930 по 1945 год работал на кафедре биологии Центрального института гигиены, одновременно с этим с 1932 по 1945 год работал на этой же кафедре в Белградском университете. С 1946 по 1949 год занимал должность директора Лаборатории экспериментальной биологии в Нови-Саде. С 1949 по 1984 год заведовал кафедрой экспериментальной гистологии и культуры тканей и лаборатории Института ядерных исследований.

Скончался 26 января 1984 года в Белграде.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены экспериментальной биологии.

Членство в обществах 
 Член Международного общества биологии клетки.
 Член Сербской академии наук и искусств.
 Член Югославской академии наук и искусств.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.

Родившиеся в Подгорице
Умершие в Белграде
Биологи по алфавиту
Выпускники вузов Италии
Биологи Югославии
Академики Сербской академии наук и искусств
Преподаватели Белградского университета